Соревнования на скорость — соревнования по скоростному спуску на лыжах, проводимые на специально подготовленном прямом склоне.

Условия проведения соревнований 
Это самый скоростной вид спорта, не являющийся моторным, за исключением прыжков с парашютом. Однако прыжки с парашютом, в отличие от скоростного спуска на лыжах, не предполагают контакта с земной поверхностью.

Скорость, которую регулярно достигают горнолыжники в этом виде спорта, превышает 200 км/ч, что превышает среднюю скорость свободного падения парашютиста (193 км/ч).

Для достижения максимальных скоростей горнолыжник использует специальную одежду и специальный шлем, для того, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление. Специальные лыжи имеют длину 2,4 м и ширину до 10 см, максимальный вес пары лыж — 15 кг. Также спортсмены соревнуются в категории «скоростной спуск» (в экипировке FIS-downhill).

Определение скорости горнолыжника производится на специальном отрезке трассы длиной 1 км. Трассы, где проводятся подобные соревнования, расположены как правило высоко в горах, где воздух более разрежен.
 
При проведении соревнований на скорость пункт старта по правилам Международной лыжной федерации выбирается таким образом, чтобы теоретическая, расчётная скорость лыжника не превысила 200 км/ч. Победителем соревнований на скорость признаётся тот горнолыжник, который достигнет наивысшей скорости во время соревнования, которая естественно, зависит не только от горнолыжника, но и от состояния снега и требований по безопасности.

Соревнования на скорость были продемонстрированы во время зимней Олимпиады 1992 года в Альбервиле. Во время тренировки погиб швейцарец Николя Бошате, что, возможно, стало причиной отказа от этого вида спорта на олимпиадах.

На нескольких мировых трассах ежегодно разыгрывается Кубок Мира по спидскиингу, раз в два года проводят Чемпионат Мира. И каждый сезон на чемпионатах PRO топ-спортсмены стараются побить абсолютные рекорды.

Официально зарегистрированные рекорды скорости 
По данным французской организации F.S.V. (France Ski de Vitesse) по состоянию на 29 апреля 2005 г было зарегистрировано 328 лыжников, которые превысили скорость 200 км/ч.

Мужчины 
 

Наивысший результат:

Ivan Origone (Италия) 254,958 км/ч (158,46  mi/h); Варс, Франция, Март 2016

Среди мужчин-инвалидов наивысший результат:

John Guilmartin (Кения) 213,65 км/ч (132.76 mi/h); 19 апреля, 2006

Женщины 
 

Наивысшее достижение среди женщин:

Valentina Greggio (Италия) 247,083 км/ч (153,56 mi/h); Варс, Франция, Март 2016

Рекорды в категории SDH: Gregory Meichtry (Швейцария) — 211,02 км/ч (2014) и Valentina Greggio (Италия) — 202,576 км/ч (2013)

На этапах Кубка Мира 2014 года россияне Михаил Шумилин и Николай Пимкин завоевали первые для России призы. На чемпионате Speed Master PRO в 2016 году Николай установил новый национальный рекорд скорости на лыжах: 247,763 км/ч.

Примечание

См. также 
 Горнолыжный спорт
 Скоростной спуск (горнолыжный спорт)
 Speed skiing at the 1992 Winter Olympics

Ссылки 
 Российский SpeedSki портал.
 http://www.SpeedSki.com
 www.kl-france.com
 SpeedSki-Info 
 Michael Milton — speed skiing * Ross Anderson (skier) Fastest skier in the western hemisphere http://rossanderson.org
 Правила FIS (PDF)

Экстрим
Горнолыжный спорт